Laura Leishman (active dès 2007), animatrice et productrice radio suisse ;
 Melanie Leishman (née en 1989), actrice canadienne ;
 William Boog Leishman (1865-1926), médecin militaire (lieutenant général) écossais qui a donné son nom à :
 Leishmania ;
 la leishmaniose.